Лукас Нілл, Лукас Едвард Нілл (англ. Lucas Edward Neill, 9 березня 1978, Сідней) — австралійський футболіст, захисник.
 Нілл Блумкамп (англ. Neill Blomkamp; нар. 17 вересня 1979(19790917), Йоганнесбург, Південно-Африканська Республіка) — південноафриканський режисер, сценарист.
 Олександр Нілл, Олександр Сазерленд Нілл (англ. Alexander Sutherland Neill; нар. 17 жовтня 1883, Форфар, Шотландія — пом. 23 вересня 1973, Суффолк, Англія) — видатний англійський педагог ХХ століття; новатор англійської освіти; засновник школи Саммерхілл.
 Лоегайре мак Нілл — (ірл. — Lóegaire mac Néill) — верховний король Ірландії.
 Джеймс Нілл (англ. James Neill; 29 вересня 1860, Саванна (Джорджія) — 16 березня 1931, Глендейл (Каліфорнія)) — американський актор театру, зірка німого кіно.
 Нілл Де Паув (нід. Nill De Pauw, нар. 6 січня 1990, Кіншаса) — бельгійський футболіст конголезького походження, нападник клубу «Локерен».
 Джим Нілл, Джеймс Едвард Нілл (англ. James Edward Nill, нар. 11 квітня 1958, Ганна, Альберта) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Нілл Деннс (англ. Neil Danns, нар. 23 листопада 1982, Ліверпуль) — гаянський футболіст.
 Річард Нілл Фрімен (англ. Richard Knill Freeman, 1840, Лондон — 1904) — британський архітектор.
 Сем Нілл (англ. Sam Neill), ім'я при народженні — Найджел Джон Дермот Ніл (англ. Nigel John Dermot Neill; 14 вересня 1947 року, Ома, Північна Ірландія) — новозеландський актор кіно і телебачення.
 Тресс Мак-Нілл (англ. Tress MacNeille, уроджена Тереза Клер Пейн (англ. Teressa Claire Payne); нар. 20 червня 1951) — американська акторка.